Il singolare del torneo di tennis Gerry Weber Open 1994, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Michael Stich che ha battuto in finale Magnus Larsson 6-4, 4-6, 6–3.

Teste di serie

 Michael Stich (campione)
 Andrij Medvedjev (primo turno)
 Jim Courier (quarti di finale)
 Cédric Pioline (secondo turno)

 Marc Rosset (secondo turno)
 Evgenij Kafel'nikov (semifinali)
 Aleksandr Volkov (secondo turno)
 Magnus Larsson (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Gerry Weber Open 1994
ATP Tour 1994